Notre Dame je francouzský titul Panny Marie, do češtiny přeložitelný jako Naše paní (odpovídá anglickému Our Lady, italskému Madonna či německému Unsere (Liebe) Frau). Ve francouzštině se používá jako základní a nejběžnější titul Panny Marie. Jako součást názvu staveb a institucí zůstává v některých případech nepřeložen i v jiných jazycích.

Kostely 
 Katedrála Notre-Dame – více kostelů
 Katedrála Notre-Dame (Paříž) – jedna z největších gotických katedrál, hlavní kostel Francie, postižený požárem v dubnu 2019 
 Kostel Notre-Dame – více kostelů, viz Kostely zasvěcené Panně Marii ve Francii, Kostely zasvěcené Panně Marii v Belgii aj.
 Kostel Notre-Dame (Dijon)
 Kostel Notre-Dame-de-la-Tronchaye

Vzdělávací ústavy 
 University of Notre Dame – katolická univerzita v Indianě
 University of Notre Dame Australia – katolická univerzita v Perthu, je sesterskou školou indianské Notre Dame, se kterou úzce spolupracuje 
 Notre Dame de Namur University – katolická univerzita v kalifornském Belmontu

Katolické řády a kongregace 
 Kongregace Školských sester de Notre Dame
 Kongregace sester Notre Dame de Namur
 Kongregace sester Notre Dame de Sion

Ostatní 
 Radio Notre Dame – katolické rádio ve Francii
 Zátoka Notre Dame – velká zátoka v severním Newfoundlandu

Tituly Panny Marie